Алисса Чизни (; ) — американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратная чемпионка США (2009, 2011), победительница финала Гран-при (2010) и участница чемпионата мира (2007, 2009, 2011, 2012).

По состоянию на апрель 2012 года занимала четвёртое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Алисса и её сестра-близнец Эмбер родились 25 июня 1987 года в семье Дебби и Марка Чизни. Эмбер была фигуристкой, выступавшей на национальном уровне, а впоследствии работала тренером по фигурному катанию в Детройте.

Алисса с детства посещала уроки балета для развития гибкости и силы. Придерживается вегетарианства. В период спортивной карьеры проживала в Боулинг-Грин, Огайо, где в 2010 году с отличием окончила местный общественный университет по специальности международные отношения.

Алисса Чизни получила известность в 2005 году когда она выиграла этап Гран-при «Skate Canada» и стала второй на этапе «Skate America», т.о. отобравшись для участия в финале Гран-при. В финале заняла шестое, последнее место. В том же году, на чемпионате США она была в числе основных фавориток на медали, но допустила несколько ошибок и закончила только седьмой.

В следующем году на чемпионате США она была пятой после короткой программы, но выиграла произвольную и в итоге стала третьей. Как бронзовый призёр национального чемпионата она представляла страну на чемпионате четырёх континентов 2007 года (5-е место), а затем, на чемпионате мира (15-е место).

В следующем сезоне Алисса провалила серию Гран-при, а затем заняла лишь девятое место на чемпионате США. Больше в этом сезоне она участия в международных турнирах не принимала.

Сезон 2008—2009 Чизни начала с победы на турнире «Nebelhorn Trophy». Затем стала третьей на этапе Гран-при «Skate Canada» и четвёртой на этапе «Cup of Russia». Выиграла чемпионат США 2009 года, а вот на чемпионате четырёх континентов стала столько девятой.

Завершила соревновательную карьеру в 2014 году, из-за травм, преследовавших её на протяжении последних сезонов. После чего каталась в развлекательном ледовом шоу Stars on Ice.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Фигуристы США
Выпускники Государственного университета Боулинг Грин